A Woman's Power – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
A Woman's Power – film del 1916 diretto da Robert Thornby